Gailenberg steht für:

 Gailenberg, Ortsteil von Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gailenberg (Mühlheim am Main) (130 m), Erhebung bei Mühlheim am Main, Landkreis Offenbach, Hessen
 Gailenberg (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet, eingegliedert nach Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern